Das OTB International Tennis Open 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Schenectady. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 20. bis 28. August 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Schenectady